Џејмс Ворен Вајт (; 2. мај 1962) професионални је енглески играч снукера. Освојио је 10 рангираних турнира. Шест пута је био у финалу Светског првенства, али никад није успео да освоји титулу. Најближи освајању је био 1994. када га је Стивен Хендри победио у одлучујућој партији резултатом 18:17.

Успеси

Рангирна финала: 24 (10 победа, 14 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1962.
Енглески играчи снукера
Играчи билијара